On peut trouver la codification, terme provenant de la mise en place systématisée de codes, dans les articles suivants de Wikipédia :

 Codification des additifs alimentaires, dans l'industrie agro-alimentaire et la santé publique
 Codification (droit), en droit.
 Codification (linguistique), en linguistique.